Сен-Мор () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північ від Парижа, 45 км на південний захід від Ам'єна, 25 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 140 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 387,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза